Stoh může být:

 stoh (zemědělství) – velká kupa sena nebo slámy, nouzové uskladnění pod širým nebem 
 stoh (papír) – slangové označení pro na sebe naskládané vrstvy papíru, přenesený význam
 Stoh (Malá Fatra) – hora na Slovensku v Malé Fatře (1607 m)
 Stoh (Krkonoše) – hora v Krkonoších (1324 m)
 Stoh (Karpaty) – hora v Karpatech

 STOH (Praha) – klub stolních her

Související články 
 Stožec

Externí odkazy